Estany Primer kan syfta på följande platser:

Andorra 

 Estany Primer (sjö i Ordino), 
 Estany Primer (sjö i Canillo), 
 Estany Primer (sjö i Encamp),